Sabinas bezeichnet:

 Sabinas (Coahuila), Ort in Mexiko
 Municipio Sabinas, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Río Sabinas, Fluss in Mexiko